Pifa steht für:
 Pifa (Musikstück), ein Stück aus dem Oratorium Messiah von Händel

PIFA steht für:
 Phenyliod(III)bis(trifluoracetat), siehe (Bis(trifluoracetoxy)iod)benzol
 PIF-Antenne, eine Antennenbauform

Abkürzung